Okhotsk peut désigner :
 Okhotsk, une ville de Russie dans le krai de Khabarovsk. 
 mer d'Okhotsk, une mer de l'océan Pacifique située à l'Est de la Sibérie. 
 plaque d'Okhotsk, une plaque tectonique de l'Est de la Sibérie couvrant la mer d'Okhotsk.